Pieter Neefs (I), Zuid-Nederlands kunstschilder (1578 – na 1656)
 Pieter Neefs  (II), Zuid-Nederlands kunstschilder (1620 - na 1659)
 Peter Neefs (producer), Belgisch muziekproducer, deel van het duo Bizz Nizz